

Patronyme 

 Eugène Germer-Durand (1812-), un archéologue et historien français ;
 François Germer-Durand (1843-1906), un architecte français ;
 Joseph Germer-Durand (1845-1917), un religieux assomptionniste et archéologue français ;
 Lester Germer (1896-1971), un physicien américain ;
 expérience de Davisson-Germer, une expérience confirmant l'hypothèse que les électrons pouvaient se comporter comme des ondes ;
 Pierre Étienne Nicolas Germer Dubout (1753-1804), un homme politique français.

Saint chrétien 
 Saint Germer ou Germer de Fly (?-~658), le premier abbé de l'abbaye Saint-Germer-de-Fly

Voir aussi 
 Heinrich-Germer-Stadion, un omnisports allemand